Мили (milli; симбол m) је префикс у СИ систему јединица који означава фактор од 10-3 ili 1/1000.

Потврђен 1795. године, долази из латинског mille, што значи хиљада (множина је milia).

Види још 
 СИ

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси

simple:Milli-